Aleksandr Vlasov (1932-2002) – politico sovietico
 Aleksandr Vlasov (1955) – pattinatore su ghiaccio sovietico
 Aleksandr Vlasov (1996) – ciclista russo
 Anatoly Vlasov (1908-1975) – fisico russo
 Andrej Andreevič Vlasov o Vlassov (1900-1946) – generale dell'Armata Rossa poi dell'esercito russo di liberazione contro U.R.S.S.
 Jurij Vlasov (1935-2021) – sollevatore, scrittore e politico sovietico, dal 1991 russo
 Oleg Vlasov (1984) – calciatore russo, di ruolo centrocampista 
 Roman Vlasov (1990) – lottatore russo, campione olimpico di lotta greco-romana
 Viktor Vlasov (1925-2002) – cestista sovietico